Hiroshi Nakai ist der Name folgender Personen:
* Hiroshi Nakai (Ingenieur) (1935–2009), japanischer Ingenieur
 Hiroshi Nakai (Politiker) (1942–2017), japanischer Politiker